Дайан Ларсен-Фріман (,  1946) — американська лінгвістка. Є почесним професором у сфері освіти та лінгвістики в Мічиганському універститеті в Енн-Арборі, штат Мічиган. Займається вивченням прикладної лінгвістики, методів викладання англійської мови як іноземної тощо.

Кар'єра 
Ларсен-Фріман почала свою кар'єру в ролі волонтера у Peace Corps (Корпус миру), викладаючи англійську в Сабасі, Малайзія з 1967 по 1969 р. Своє навчання вона продовжила в Мічиганському університеті, а в 1975 році Фріман отримала докторський ступінь з лінгвістики.

Спочатку Ларсен-Фріман працювала на факультеті Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, а згодом у SIT Graduate Institute (Вищий інститут SIT).

У 2002 році вчена повернулася до Мічиганського університету, де керувала Інститутом англійської мови, також її було призначено професором у School of Education and the Department of Linguistics (Школа освіти і факультет прикладної лінгвістики).

У 2012 році Ларсен-Фріман пішла у відставку. Вона продовжує активно працювати у своїй сфері та викладає курс зі структури розвитку англійської і другої мови в роллі запрошеного працівника науки у Вищій школі освіти Університету Пенсільванії.

Учена зосереджує свої дослідження на процесі засвоєння другої мови. Також вона досліджує граматику англійської мови, яку розглядає не тільки як набір структурних патернів, але і як важливий ресурс для надання сенсу й адаптації мови до комунікативного контексту. Вона виявила, що теорія складності дає нове розуміння мови, її надбання та використання. Ларсен-Фріман бачить усі три процеси як складні, нелінійні та динамічні. Така перспектива посприяла її динамічній перспективі мови, яку вона застосувала при викладанні граматики. Динамічний підхід до розвитку другої мови також враховує шляхи, якими ті, хто вивчають другу мову, дійдуть до успіху. Учена ще розглядає викладання як фундаментальний процес керування навчанням.
Ларсен-Фріман свого часу була редакторкою журналу «Language Learning» («Вивчення мови») протягом п'яти років.

У 1997 році лінгвістка написала статтю, у якій вона запропонувала використати теорію складних/динамічних систем для вивчення та оволодіння другою мовою.

У 2020 році Ларсен-Фріман у книзі «Usage-based Dynamics in Second Language Development» вшанувала працю та внесок у прикладну лінгвістику Майолійни Верспор.

Література

Книги 
 Larsen-Freeman, D. (Editor) (1980). Discourse Analysis in Second Language Research. Newbury House. ISBN 978-0883771631
 Celce-Murcia, M., & Larsen-Freeman, D. (1983). The Grammar Book: An ESL/EFL Teacher's Course. Newbury House. ISBN 978-0883772904
 Larsen-Freeman, D. (1986). Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford University Press. ISBN 978-0194341332
 Larsen-Freeman, D., & Long, M.H. (1991). An Introduction to Second Language Acquisition Research. ISBN 978-0582553774
 Celce-Murcia, M., & Larsen-Freeman, D. (1999). The Grammar Book: An ESL/EFL Teacher's Course (2nd edition). Heinle & Heinle. ISBN 978-0838447253
 Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and Principles in Language Teaching (2nd edition). Oxford University Press. ISBN 978-0194355742
 Larsen-Freeman, D. (Series Director) (2002). Olympic English. Mc-Graw Hill.
 Larsen-Freeman, D. (2003). Teaching Language: From Grammar to Grammaring. Heinle Cengage. ISBN 978-0838466759
 Larsen-Freeman, D., & Cameron, L. (2008). Complex Systems and Applied Linguistics. Oxford University Press. ISBN 978-0194422444
 Larsen-Freeman, D. (Series Director) (2008). Grammar Dimensions: Form, Meaning, and Use (Revised edition). National Geographic Learning.[1]
 Ellis, N.C., & Larsen-Freeman, D. (Editors) (2009). Language as a Complex Adaptive System. Wiley-Blackwell. ISBN 978-1444334005
 Larsen-Freeman, D., & Anderson, M. (2011). Techniques and Principles in Language Teaching (3rd edition). Oxford University Press. ISBN 978-0194423601
 Larsen-Freeman, D., & Celce-Murcia, M. (2015). The Grammar Book: Form, Meaning and Use for English Language Teachers (3rd edition). National Geographic Learning/Cengage Publishing Company. ISBN 978-1111351861

Розділи 
 Larsen-Freeman, D. (2011). Key concepts in language learning and language education. In J. Simpson (Ed.), Routledge Handbook of Applied Linguistics.
 Larsen-Freeman, D. (2011). A complexity theory approach to second language development/acquisition. In D. Atkinson (Ed.), Alternative Approaches to Second Language Acquisition (pp. 48-72). Routledge.
 Larsen-Freeman, D. (2012). Complexity theory. In S. Gass and A. Mackey (Eds.), Handbook of Second Language Acquisition (pp.73−87). Routledge.
 Larsen-Freeman, D. (2012). Grateful for the many learnings from Caleb Gattegno. In The Gattegno Effect: 100 Voices on One of History's Greatest Educators. Educational Solutions, Inc
 Larsen-Freeman, D. (2013). Chaos/Complexity theory for second language acquisition/development. In C. Chapelle (Ed.), Encyclopedia of Applied Linguistics. Malden, MA: Wiley Blackwell.
 Larsen-Freeman, D. (2013). Complexity theory/Dynamic systems theory. In P. Robinson (Ed.), Encyclopedia of Second Language Acquisition. Routledge.
 Larsen-Freeman, D. (2013). Complex, dynamic systems and technemes. In J. Arnold Morgan and T. Murphey (Eds.), Meaningful Action: Earl Stevick's Influence on Language Teaching. Cambridge University Press, 190−201.
 Larsen-Freeman, D. (2014). Teaching grammar. In M. Celce-Murcia, D. Brinton and M.A. Snow (Eds.), Teaching English as a Second or Foreign Language (4th ed.) National Geographic Learning/Cengage Learning, 256−270.
 Larsen-Freeman, D. (2014). Another step to be taken: Rethinking the endpoint of the interlanguage continuum. In Z.-H. Han & E. Tarone (Eds.), Interlanguage: Forty Years Later. Amsterdam: John Benjamins, 203−220.
 Larsen-Freeman, D. (2015). Ten Lessons from CDST: What is on offer. In Z. Dörnyei, P. MacIntyre, and A. Henry (Eds.), Motivational Dynamics in Language Learning, Multilingual Matters, 11−19.
 Larsen-Freeman, D. (2015). Complexity theory. In B. VanPatten and J. Williams (Eds.), Theories in Second Language Acquisition. 2nd edition. Routledge, 227−244.
 Larsen-Freeman, D. (2016). A successful union: Linking ELF with CAS. In L. Lopriore and E. Grazzi (Eds.), Intercultural Communication: New Perspectives from ELF (pp. 15-29). Rome: Roma Tres Press.
 Larsen-Freeman, D. (2016). World language teaching: Thinking differently. (with D. J.Tedick). In D. Gitomer and C. Bell (Eds.), Handbook of Research on Teaching. 5th edition. American Educational Research Association, 1335—1387.
 Larsen-Freeman, D. (2016). Complexity and ELF: A matter of nonteleology. In M.-L. Pitzl and R. Osimk-Teasdale, (Eds.), English as a Lingua Franca: Perspectives and prospects. Contributions in Honour of Barbara Seidlhofer (pp. 139−146). De Gruyter Mouton.
 Larsen-Freeman, D. (2017). Complexity theory: The lessons continue. In L. Ortega & Z.-H. Han (Eds.), Complexity Theory and Language Development: In Celebration of Diane Larsen-Freeman (pp. 11−50). Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
 Larsen-Freeman, D. (2018). Complexity and ELF. In J. Jenkins, W. Baker and M. Dewey (Eds.), The Routledge Handbook on English as a Lingua Franca (pp. 51−60). Routledge.
 Larsen-Freeman, D., & H. Nguyen. (2018). Task-based language teaching and complexity theory. In M. Ahmadian & M. Del Pilar Garcia Mayo (Eds.), Recent *Larsen-Freeman, D. (2018). Perspectives on Task-based Learning and Teaching. (pp. 167−193). De Gruyter Mouton. doi 10.1515/9781501503399-009
 Larsen-Freeman, D. (2018). Second language acquisition, WE, and language as a complex adaptive system (CAS). In P. De Costa & K. Bolton (Eds.), World Englishes, 37(1) (Special Issue), 80−92. doi: 10.1111/weng.12304
 Larsen-Freeman, D. (2018). Task repetition or tasks iteration? It does make a difference. In M. Bygate (Ed.), Learning Language Through Task Repetition (pp. 311−329). Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
 Larsen-Freeman, D. (2018). Resonances: Second language development and language planning and policy from a complexity theory perspective. In F. Hult, T. Kupisch, & M. Siiner (Eds.), Language Acquisition and Language Policy Planning (pp. 203−217). Springer.
 Larsen-Freeman, D., J. Blommaert, O. García, G. Kress. (2018). Communicating beyond diversity: a bricolage of ideas. In A. Sherris & E. Adami (Eds.), Making Signs, Translanguaging, Ethnographies (pp. 9–29). Bristol: Multilingual Matters.

Статті 
 Larsen-Freeman, D.E. (1975). The acquisition of grammatical morphemes by adult ESL students. TESOL Quarterly, 9(4), 409—419.[2]
 Larsen-Freeman, D. (1985). Overviews of theories of language learning and acquisition. In Issues in English Language Development, National Clearinghouse for Bilingual Education. ERIC: ED273145.
 Larsen-Freeman, D. (1989). Pedagogical descriptions of language: Grammar. Annual Review of Applied Linguistics, 10, 187—195.[3]
 Larsen-Freeman, D. (1991). Second language acquisition research: Staking out the territory. TESOL Quarterly, 25(2), 315—350.[4]
 Larsen-Freeman, D. (1997). Chaos/complexity science and second language acquisition. Applied Linguistics, 18(2), 141—165.[5]
 Larsen-Freeman, D. (2002). Making sense of frequency. Studies in Second Language Acquisition, 24(2), 275—285. [6]
 Larsen-Freeman, D. (2004). Conversation analysis for second language acquisition? It all depends. The Modern Language Journal, 88(4), 603—607.[7]
 Larsen-Freeman, D. (2006). The emergence of complexity, fluency, and accuracy in the oral and written production of five Chinese learners of English. Applied Linguistics, 27(4), 590—619.[8]
 Ellis, N.C., & Larsen-Freeman, D. (2006). Language emergence: Implications for applied linguistics. Applied Linguistics, 27, 558—589.[9]
 Larsen-Freeman, D. (2007). On the complementarity of chaos/complexity theory and dynamic systems theory in understanding the second language acquisition process. Bilingualism: Language and Cognition, 10(1), 35-37.[10]
 Larsen-Freeman, D., & Freeman, D. (2008). Language moves: The place of «foreign» languages in classroom teaching and learning. Review of Research in Education, 32(1), 147—186.[11]
 Larsen-Freeman, D., & Cameron, L. (2008). Research methodology on language development from a complex systems perspective. The Modern Language Journal, 92(2), 200—213.[12]
 Larsen-Freeman, D. (2009). Teaching and testing grammar. In M. Long & C. Doughty (Eds.), The Handbook of Language Teaching. Blackwell.[13]
 Ellis, N.C., & Larsen-Freeman, D. (2009). Constructing a second language: Analyses and computational simulations of the emergence of linguistic constructions from usage. Language Learning, 59(s1), 90-125.[14]
 Larsen-Freeman, D. (2011). Key concepts in language learning and language education. In J. Simpson (Ed.), Routledge Handbook of Applied Linguistics.[15]
 Larsen-Freeman, D. (2012). Complex, dynamic systems: A new transdisciplinary theme for applied linguistics? Language Teaching, 45(2), 202—214.[16]
 Larsen-Freeman, D. (2012). From unity to diversity… to diversity within unity. English Teaching Forum, 50(2), 28-38.[17]
 Larsen-Freeman, D. (2012). On the role of repetition in language teaching and learning. Applied Linguistics Review, 3(2), 195—210.[18]
 Larsen-Freeman, D. (2012). The emancipation of the language learner. Studies in Second Language Learning and Teaching, 2(3), 297—309.[19]
 Larsen-Freeman, D. (2013). Transfer of learning transformed. Language Learning, 63(s1), 107—129.[20]
 Larsen-Freeman, D. (2015). Saying what we mean: Making the case for second language acquisition to become second language development. Language Teaching, 48(4), 491—505.[21]
 Larsen-Freeman, D. (2015). Research into practice: Grammar learning and teaching. Language Teaching, 48(2), 263—280.[22]
 The Douglas Fir Group. (2016). A transdisciplinary framework for SLA in a multilingual world. The Modern Language Journal, 16, 19-47.[23]
 Larsen-Freeman, D. (2016). Classroom-oriented research from a complex systems perspective. Studies in Second Language Learning and Teaching, 6(3), 377—393.[24]

Нагороди 
 Пермія Кеннета В. Мілденбергера з Лінн Камерон за складні системи і прикладну лінгвістику, нагороджена Асоціацією сучасної мови.
 Нагорода за стипендії та послуги, присуджена Американською асоціацією прикладної лінгвістики.
 50 at 50 Лідер в TESOL, обрана Міжнародною асоціацією TESOL.

Посилання 
 Larsen-Freeman on the University of Michigan's website 

Мовознавці США
Мовознавиці